Arbelodes är ett släkte av fjärilar. Arbelodes ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Träfjärilar
Arbelodes